Porra, un dulce de sartén
 Lauri Porra, un musicien finlandais
 Maurice Porra, un joueur français de rugby à XIII et à XV

Homonymie de patronyme